Westhoven ist mehrdeutig

 ein Familienname sowie der Name eines Adelsgeschlechtes; siehe Westhoven (Adelsgeschlecht)
 Eduard von Westhoven (1873–1937), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor sowie Ritter des Pour le Mérite
 Ernst Westhoven (1856–1935), deutscher Mediziner
 Ernst von Westhoven (1795–1833), deutscher Landrat
 Franz Westhoven (1894–1983), deutscher Offizier und Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Hermann Werner Engelbert von Westhoven (1685–1732), deutscher Mediziner
 Karl von Westhoven (1832–1920), deutscher Konsistorialpräsident der Provinz Westfalen (1892–1898)
 Otto von Westhoven (1834–1916), deutscher Beamter und Abgeordneter

 eine Ortsbezeichnung
 Westhoven (Köln) ist ein Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Westhofen (Begriffsklärung)